Imię i nazwisko Tim Anderson nosili lub noszą m.in.:
 Tim Anderson (ur. 1925) – brytyjski lekkoatleta, skoczek o tyczce
 Tim Anderson (ur. 1960) – amerykański narciarz dowolny
 Tim Anderson (ur. 1991) – australijski piłkarz ręczny
 Tim Anderson (ur. 1993) – amerykański baseballista
 Tim Anderson – amerykański muzyk (Downface)
 Tim Anderson – montażysta filmowy